Smart Woman (1931), een film van Gregory La Cava
Smart Woman (1948), een film van Edward A. Blatt